La nazionale di pallavolo maschile della Polonia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Polonia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Polonia.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World League

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

European Golden League

Giochi europei

Altri progetti

Collegamenti esterni